БМПТ (; аббр. от фр.:Buren, Mosset, Parmentier, Toroni) — парижская арт-группа позднего современного искусства, созданная в середине 1960-х годов художниками Даниелем Бюреном, Оливье Моссе, Мишель Пармантье и Ниле Торони, которые вместе с арт-движением Поддержка/Поверхности, было одним из основных представителей минимализма во Франции в 1960-х годах.

Миссия группы 
БМПТ была основана, чтобы бросить вызов устоявшимся методам художественного творчества и теоретизировать новые социальные и политические функции для искусства и художников. Это часто включало радикальную критику традиционных методов и основ искусства.

История 
В 1966—1967 годах БМПТ провела пять выставок, названных манифестациями, которые подвергли сомнению авторитарность Парижских салонов. В более широком смысле БМПТ критически отразил впечатляющий, самосознательный характер нового авангарда во Франции. Они проверяли устоявшиеся идеи художественного авторства и оригинальности, тем, что они часто воплощали идеи друг друга (или доделывали работы друг друга), подчеркивая при этом предметность, а не оригинальность своих картин. На одной из выставок художники представили свои знаковые произведения искусства в качестве декорации к спектаклю, который никогда не начинается, оставляя аудиторию ожидать шоу. В другой манифестации художники рисовали свои работы в общественных местах, прежде чем убрав их, заменить готовые полотна надписью на французском языке: «Бурен, Моссет, Парментье, Торони не выставляются».

Стремясь создать искусство, которое было простым и самоочевидным, они подавляли субъективность и выразительность в пользу практических систем, таких как использование нейтральных, повторяющихся узоров и очевидного отказа от эстетического исторического обоснования: как в картине Даниеля Бюрена с «сотканными» чёрными и белыми полосами или квадратные мазки кисти Ниле Торони, маслом на холсте. Эта позиция достигла апофеоза в картинах нулевой степени Оливье Моссета — более 200 одинаковых картин маслом маленького черного круга в центре белого холста размером один квадратный метр, созданных в период с 1966 по 1974 годы.

Примечания 

Творческие коллективы Франции